Ausstand steht für:

 Streik
 Feier zum Abschied, siehe Einstand (Feier)
 Befangenheitsantrag, siehe Ablehnungsgesuch #Rechtslage in der Schweiz

Siehe auch: